Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Bystriakow – prawosławny duchowny
 Władimir Bystriakow – radziecki i ukraiński kompozytor